Reichenberg heißen / hießen folgende Orte:
 in Baden-Württemberg
 Reichenberg (Oppenweiler), Ortsteil der Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 Rohrbachtal mit Reichenberg, Landschaftsschutzgebiet am Rohrbach (Murr) bei Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 in Bayern
 Reichenberg (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Reichenberg (Sankt Oswald-Riedlhütte), Ortsteil der Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau
 Reichenberg (Stadlern), Ortsteil der Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf
 Reichenberg (Unterfranken), Markt im Landkreis Würzburg, Bayern
 in Brandenburg
 Reichenberg (Märkische Höhe), Ortsteil der Gemeinde Märkische Höhe, Landkreis Märkisch-Oderland
 in Rheinland-Pfalz
 Reichenberg (Rheinland-Pfalz), Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis
 in Sachsen
 Reichenberg (Moritzburg), Ortsteil der Gemeinde Moritzburg, Landkreis Meißen
 historisch
 Reichenberg im Landkreis Heilsberg, Ostpreußen, siehe Kraszewo, heute Teil von Lidzbark Warmiński, Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reichenberg im Kreis Danziger Niederung, Westpreußen, siehe Rychemberk, heute Teil von Bogatka, Gemeinde Pruszcz Gdański, Polen
 Liberec (Reichenberg), Großstadt in Nordböhmen, Tschechien

 Berge:
 Reichenberg (Berg), Erhebung bei Reichenberg, Gemeinde Moritzburg in Sachsen
 Reichenberger Höhe, Erhebung in der Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Reichenberg ist der Name folgender Bauwerke:
 
 

Reichenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Wolfskeel von Reichenberg (1761–1809), kaiserlich österreichischer Feldmarschallleutnant
 Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg (1875–1954), deutscher Offizier
 Franz von Reichenberg (1855–1905), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Henriette Wolfskeel von Reichenberg (1776–1859), verehelichte Freifrau von Fritsch, Hofdame der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach, Vertraute Goethes
 Karl Wolffskeel von Reichenberg(1847–1919), königlich bayerischer Oberstallmeister, Oberstjägermeister, Generalleutnant à la suite
 Luitpold Graf Wolffskeel von Reichenberg (1879–1964), deutscher Offizier, Erster Kommandeur der Bayerischen Luftwaffe, Fliegerpionier
 Philipp Sigmund Wolfskeel von Reichenberg (1762–1828), kaiserlich österreichischer Major, Träger des Militär-Maria-Theresien-Ordens

Reichenberg steht für:
 Reichenberg, österreichische Lokomotive, siehe ÖNWB IIa, ÖNWB
 Reichenberg II, österreichische Lokomotive, siehe kkStB 15, ÖNWB
 Reichenberg-Gerät, Tarnbezeichnung für ein bemanntes Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Reichsberg
 Reichenberger
 Reichenburg (Begriffsklärung)
 Reichersberg (Begriffsklärung)